Termen Vampyrfisk har flere betydninger:

Candiru (Vandellia cirrhosa) - en parastisk snyltemalle, som findes i nogle sydamerikanske floder.
Hydrolycus scomberoides -  en Venezuealsk fisk.
Lampret ål - kaldes af og til vampyrfisk - selvom lampretter ikke er egentlige fisk.

Se også
Vampyrblæksprutte (Vampyroteuthis infernalis)
Dracula fisk (Danionella dracula) - en Burmesisk fisk.